Викман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Викман, Адам (род. 2003) — шведский футболист.
 Викман, Кристер (1924—1993) — шведский государственный деятель, министр иностранных дел Швеции (1971—1973).
 Викман, Пётр Михайлович (1890—1958) — советский партийный деятель, ответственный секретарь Башкирского областного комитета ВКП(б).
 Викман, Самуэль (род. 2002) — шведский футболист.
 Викман, Эрика (род. 1993) — финская певица.